Animal Farm steht für:

 Animal Farm, Originaltitel von Farm der Tiere, Roman von George Orwell (1945)
 Animal Farm, Originaltitel von Aufstand der Tiere, Zeichentrickfilm von John Halas und Joy Batchelor (1954)
 Animal Farm, Lied der Kinks auf dem Album The Kinks Are the Village Green Preservation Society (1968)
 Animal Farm (1999), Fernsehfilm von John Stephenson